Игорь Игоревич Швырёв () — российский хоккеист, нападающий.

Клубная карьера 
Начал заниматься хоккеем в родном Магнитогорске в академии «Металлурга» и прошёл всю структуру клуба. С 2014 года начал выступать в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Стальных лис». Дебютировал в МХЛ 26 сентября 2014 года в матче против курганского «Юниора» (4:1). В дебютном сезоне в МХЛ провёл 24 матча, в которых набрал 9 (1+8) очков.

С лета 2015 года начал привлекаться в основную команду «Металлурга». Дебютировал в Континентальной хоккейной лиге 30 августа 2015 года в матче против «Автомобилиста» (1:2) проведя на площадке одну минуту и пятьдесят секунд. Но этот матч стал единственным для Швырёва в сезоне 2015/16 в КХЛ, он продолжил выступление в МХЛ, проведя в этом сезоне 52 матча и набрав 43 (13+30) очка. 24 июня 2017 года на драфте НХЛ был выбран в 5-м раунде под общим 125-м номером клубом «Колорадо Эвеланш». В следующих двух сезонах также выступал за две команды, в КХЛ провёл 45 матчей, набрав 1 (1+0) очко, а в МХЛ провёл 57 матча и набрал 93 (29+64) очка. Свою первую шайбу в КХЛ забросил 1 сентября 2017 года в матче против «Амура» (2:3).

8 мая 2018 года решил попробовать свои силы за океаном и заключил трёхлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», выступающий в Национальной хоккейной лиге. Летом 2018 года участвовал в тренировочном лагере «Колорадо», а после его завершения был отправлен в фарм-клуб «Колорадо Иглз», выступающий в Американской хоккейной лиге. Дебютировал в АХЛ 5 октября 2018 года в матче против «Чикаго Вулвз» (2:3), в этом же матче забросил свою дебютную шайбу. В составе «Колорадо Иглз» выступал два сезона, проведя 106 матчей, в которых набрал 22 (12+10) очка. 27 мая 2020 года «Колорадо Эвеланш» выставил Швырёва на драфт отказов.

12 июня 2020 года вернулся в магнитогорский «Металлург», заключив контракт на два года. 15 октября 2021 года расторг контракт с командой по обоюдному соглашению сторон. Всего за «Металлург» в КХЛ провёл 100 игр, набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-7» и 26 минутах штрафного времени. 16 октября 2021 года перешёл в московский «Спартак», заключив односторонний контракт до конца сезона 2021/22. 31 января 2022 года Швырёв и «Спартак» договорились о расторжении контракта по согласию сторон, но права на игрока в КХЛ остаются у московского клуба. Всего за «Спартак» провёл 17 матчей и набрал три (0+3) очка.

1 февраля 2022 года стал игроком «Динамо» Пардубице, контракт подписан до конца сезона 2021/22.

Карьера в сборной 
В августе 2015 году Швырёв представлял Россию на юношеском турнире Кубок Ивана Глинки. Он сделал одну результативную передачу в 5 играх и помог России завоевать бронзовую медаль.

Достижения 
 Бронзовый призёр Кубка Ивана Глинки: 2015

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Колорадо Иглз»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Пардубице»
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»